Fourches steht für folgende französische Gemeinde:

 Fourches im Département Calvados
 Fontaine-Fourches im Département Seine-et-Marne
 Limoges-Fourches im Département Seine-et-Marne